Бойки () — село в Рогатинской городской общине Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 16 человек. Занимает площадь 1,462 км². Почтовый индекс — 77074. Телефонный код — 03435.

Ссылки 
 Бойки на сайте Верховной рады Украины